Kévin Da Costa, né le  à Cherbourg en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Biographie 
Da Costa commence le hockey dans le club de sa ville natale les Vikings de Cherbourg. En jeune, il rejoindra ensuite le club voisin des Drakkars de Caen. Il fera une première année senior chez les Vikings en Division 2 avant de repartir à Caen dans la division supérieure. En 2014, il signe chez les Rapaces de Gap. En 2017,il signe avec les Gothiques d'Amiens.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2007-2008 || Vikings de Cherbourg || Division 2 || 17 || 6 || 6 || 12 || 22 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2008-2009 || Drakkars de Caen || Division 1 || 24 || 6 || 9 || 15 || 16 || 6 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2009-2010 || Drakkars de Caen || Division 1 || 24 || 9 || 14 || 23 || 20 || 7 || 4 || 4 || 8 || 10
|-
| 2010-2011 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 26 || 4 || 3 || 7 || 26 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2011-2012 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 24 || 2 || 2 || 4 || 33 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 17 || 2 || 4 || 6 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 26 || 5 || 9 || 14 || 6 || 5 || 3 || 2 || 5 || 6
|-
| 2014-2015 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 25 || 3 || 5 || 8 || 2 || 17 || 2 || 2 || 4 || 10
|-
| 2015-2016 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 24 || 4 || 6 || 10 || 10 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 43 || 6 || 4 || 10 || 10 || 16 || 2 || 6 || 8 || 11
|-
| 2017-2018 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 42 ||3 ||6 ||9 || 12 ||12||1||0||1||2
|-
| 2018-2019 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 38 ||3 ||9 ||12 || 10 ||11||0 ||3 ||3 ||8
|-
| 2019-2020 || Jokers de Cergy-Pontoise || Division 1 || 22 ||5 ||25 ||30 || 8 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2020-2021 || Jokers de Cergy-Pontoise || Ligue Magnus || 22 || 2 || 3 || 5 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Jokers de Cergy-Pontoise || Ligue Magnus || 41 || 3 || 3 || 6 || 12 || 9 || 1 || 0 || 1 || 0

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1989
Naissance à Cherbourg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Hockey Club de Cergy-Pontoise